

Жінки 
 Штангеєва Ірина Миколаївна (* 1982) — українська спортсменка-спринтерка, спеціалізується в бігу на 60, 100, 200 і 400 метрів, естафетному бігу 4×100 метрів й естафетному бігу 4×400 метрів.
 Штангеєва Надія Іванівна (* 1945) — український фахівець у галузі технології цукру, доктор технічних наук, професор.

Чоловіки 
 Штангеєв Федір Тимофійович (? — 1900) — ялтинський лікар, спеціаліст по туберкульозу, громадський діяч.